Децим — римское имя.

Известные носители 
 Децим Магн Авсоний (IV век) — древнеримский придворный поэт и ритор.
 Децим Юний Ювенал (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик.
 Децим Клавдий Нерон (38 до н. э. — 9 до н. э) — римский военачальник.

Другие значения 
 Децим (десим, десимо) — разменная денежная единица ряда стран, равная 1/10 базовой валюты страны.

См. также 
 Страницы, начинающиеся с «Децим»

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки